Distino di Belita (em português Destino de Belita) ou Nova Sintra é o segundo disco da intérprete caboverdeana Cesária Évora, editado em 1990.

Canções
"Bitina"
"Nova Sintra"
"Emigranti"
"Tanha"
"Salamansa"
"Odji Maguado"
"T'imbutchode"
"Distino Di Belita"
"Nova Sintra"
"Pontero"

Ligações externas 

Álbuns de Cesária Évora
Álbuns de estreia de 1990